Miejscowości w USA:
 Peach Orchard – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Clay
Gminy w USA:
 Peach Orchard (ang. Peach Orchard Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Ford